Het mechanisme dat een uurwerk in beweging zet.
Het gaande werk, het mechanisme dat een watermolen of windmolen in beweging brengt, inclusief de overbrenging.
Gangwerk (dieren), voortgeweging